America-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:
 America-Klasse (1798), eine Klasse von Segellinienschiffen der britischen Marine
 America-Klasse (2012), eine Klasse von amphibischen Angriffsschiffen der US-Marine